Johan Bäckström kan syfta på

 en svensk målare (1773-1837), se Johan Bäckström (konstnär)
 en borgmästare i Lund (1792-1855), se Johan Bäckström (borgmästare)
 en svensk tobaksfabrikör (1826-1902), se artikeln om dennes son Artur Bäckström